

Toponyme
 Poecile, genre de passereaux regroupant des espèces de mésanges ;
 Pœcile (architecture), portique public orné de peintures dans la Grèce antique.

Homonymie de toponyme